Wilhelm Wilhelmi ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Wilhelmi (Bischof) (1796–1882), deutscher Geistlicher, Landesbischof in Nassau
 Wilhelm Wilhelmi (Schauspieler) (1850–1928), deutscher Schauspieler
 Wilhelm von Wilhelmi-Graßhoff (1822–1886), deutscher Schriftsteller